o millor Iliberri, antic nom de:
 Elna, municipi català de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.
 Medina Elvira, antiga capital zírida, traslladada el  a Medina Gharnata.